Hodges House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hodges House (Arkansas), ID-Nr. 95000683
 Hodges House (Illinois), ID-Nr. 80001364
 Hodges House (Louisiana), ID-Nr. 83000553
 Hodges House (Massachusetts), ID-Nr. 84002130